Junction (auch „Junktion“ geschrieben, vom lateinischen  für die „Knotenpunkt“) steht für:

 ein Bindewort oder Verknüpfungszeichen, siehe Konjunktion (Wortart)
 ein Kommandozeilenbefehl, siehe Verknüpfung (Computer)#Abzweigungspunkte

Und ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten von Amerika:

 Junction (Illinois), im Gallatin County
 Junction (Texas), im Kimble County
 Junction (Utah), im Piute County
 Junction (Wisconsin), im Clark County

Des Weiteren heißen viele Bahnhöfe in Großbritannien XYZ Junction, was auf die allgemeine Funktion als Trennungsbahnhof (meist ein Abzweig im Bahnhofsbereich oder in der Nähe) hinweist. Der bekannteste dieser Bahnhöfe ist Clapham Junction im Süden Londons.

Sonstiges:

 Junction 48, israelisch-deutsch-US-amerikanischer Spielfilm von 2016, Regie Udi Aloni
 Junction Corner, Landspitze an der Küste des Königin-Marie-Lands, Antarktika
 Junction Knob, Hügel im Viktorialand, Antarktika
 Junction Spur, Gebirgskamm in den Darwin Mountains, Antarktika
 Junction Valley, Tal auf Südgeorgien im Südatlantik

Siehe auch:

 Junction Township
 Junction City